

Уркендеу — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Уркендеу — село, Казалінський район, Кизилординська область
 Уркендеу — село, Коргалжинський район, Акмолинська область